Back to the Woods – film del 1918 diretto da George Irving
 Back to the Woods – film del 1919 diretto da Hal Roach